Имри () — имя собственное; распространено в виде имен и фамилий.

Имя 
 Зив, Имри (род. 1991) — израильский певец, представитель Израиля на конкурсе песни Евровидение 2017.

Фамилия 
 Имри, Йозеф (1939—2018) — израильский физик.
 Имри, Меган (род. 1986) — канадская биатлонистка, участница олимпийских игр в Ванкувере и в Сочи.
 Имри, Рахиль (1885—1972) — писатель, переводчик, журналист, педагог.
 Имри, Селия (род. 1952) — британская актриса.
 См. также 
 ИМР
 Имре